Franz Königshofer ist der Name folgender Personen:

* Franz Königshofer (Komponist) (1901–1970), österreichisch-schweizerischer Dirigent, Komponist und Musikwissenschaftler
 Franz Königshofer (Fußballspieler) (* 1980), österreichischer Fußballspieler